Ланцюговий пес (фільм, 2006) — чилійський фільм-бойовик режисера Ернесто Дііас Еспіноси.
 Ланцюговий пес (фільм, 2010) — американський фільм-трилер режисера Кіма Басса.
 Ланцюговий пес (фільм, 2017) — болгарський кримінальний трилер режисера Пола Солета.